ET se poate referi la:

 Etiopia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .et, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Etiopia
 Limba estonă, codul ISO 639-1
 Extraterestru
 E.T. Extraterestrul, film din 1982

ET - in domeniul auto cunoscut si sub numele de "OFFSET" sau "IS" - este o specificatie care se gaseste stantata pe jantele auto, fie ele de tabla sau de aliaj, si indica distanta, in milimetri, de la centrul imaginar al jantei pana in punctul în care aceasta atinge butucul masinii.

ET-ul difera in functie de fiecare autoturism. Producatorii folosesc acest artificiu pentru a modifica aspectul masinii, pentru a crea un aspect de sportivitate si pentru a imbunatatii performantele acesteia. O valoare mica a ET-ului mareste Ecartamentul, astfel stabilitatea este imbunatatita.